

События 

 Успешное вторжение Вильгельма II в Шотландию.
 Нестор молчит, но летописец средних веков говорит о каком-то Святителе Феодоре, приезжавшем к Великому Князю от Папы (Урбана II) в 1091 году.
 Епископ Ефрем Переяславский приказал строить при церквах больницы. Здесь лечили греки и монахи. Основатель Киево-Печерского монастыря преподобный Антоний и монахи святой Алипий-иконописец и преподобный Агапит, безмездный врач, как именует его Патерик, зная врачебное искусство, врачевали с успехом больных.
 Венгрия захватила часть территории Хорватии между рекой Драва и горой Гвозд.
 Роджер I Гюискар завершил завоевание Сицилии.
 Альморавиды захватили Севилью, Мурсию, Кордову, Альмерию.
 Зима — Печенеги подошли к Хировакхам, где заперся Алексей I Комнин с небольшим гарнизоном. Комнин сделал вылазку и разбил печенегов по частям. Множество печенегов рассеялось по Балканам, разоряя страну. Весна — Комнин подступил к Эносу. Подошла огромная печенежская армия, а с другой стороны — 40 000 половцев. Алексей Комнин заключил союз с половцами. 29 апреля — Победа половцев и византийцев над печенегами при Лебурне. Печенеги почти полностью истреблены, включая женщин и детей. Византия получает военную поддержку от князя Галицкого Василько. Комнин заключил мир с сельджукским султаном.
 Союз половцев с Византией. Их набег на Венгрию.
 Интриги при дворе султана Мелик-шаха.
 Нестор Летописец в «Повести временных лет» упоминает о солнечном затмении 21 мая и падении некоего небесного тела: «В этот же год знамение было на солнце, как будто бы должно было оно погибнуть и совсем мало его осталось, как месяц стало, в час второй дня, месяца мая в 21-й день», «…упал превеликий змей с неба, и ужаснулись все люди. В это же время земля стукнула, так что многие слышали».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1091 году
 Шпонхайм, Ютта фон
 Бернар Клервоский
 Юрий I Владимирович Долгорукий
 Святой Бернард Клервосский (Bernard de Clairvaux)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1091 году

См. также

Примечания